Västberg kan syfta på:
 Västberg, Rättviks kommun, en småort i Rättviks kommun
 Västberg, Leksands kommun, en by i Leksands socken, Leksands kommun